Privlaka – nome in croato di Brevilacqua, comune nella regione zaratina in Dalmazia, Croazia
Privlaka – nome in croato di Puntadiaco, località di Ragusa in Dalmazia, Croazia
Privlaka – comune della Slavonia, nella regione di Vukovar e della Sirmia, Croazia